Адо́льф Ио́сифович Рабино́вич (1893—1942) — российский и советский учёный, , профессор МГУ, член-корреспондент АН СССР.

Биография 
Адольф Иосифович родился в Одессе в семье юриста. В 1911 г. окончил с золотой медалью 2-ю Одесскую гимназию. Поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета (Одесса), который окончил в 1915 г. с дипломом I степени. После окончания университета был принят лаборантом металлургической лаборатории на завод сельскохозяйственных орудий И. И. Гена в Одессе. Одновременно с этим Адольф Иосифович продолжал начатую им в студенческие годы научную работу по физике и физической химии. С 1917 по 1920 г. занимался написанием магистерской диссертации на кафедре химии при Новороссийском университете. В 1923 году переехал в Москву, где был принят на должность старшего химика-лаборанта в Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова, где в 1926 г. он основал и возглавил лабораторию коллоидной химии, в 1928 г. — фотохимическую, а в 1930 г. — рентгеновскую лабораторию.

С 1925 г. — приват-доцент. С 1930 г. — профессор Московского государственного университета. С 1934 г. — доктор химических наук (без защиты диссертации). В том же году был приглашён Фарадеевским обществом на съезд в Лондон, где сделал два сообщения. В 1938 г. возглавил кафедру коллоидной химии в МГУ. В годы Великой Отечественной войны вместе с большей частью кафедры был эвакуирован в Казань. Умер в 1942 г. в Казани.

Научная деятельность 
Научная деятельность Рабиновича Адольфа Иосифовича преимущественно относится к изучению электрохимии коллоидных растворов и использованию коллоидной химии в теории фотографии.

Научные исследования в области электрохимии коллоидных растворов. 
Применил к коллоидным растворам электрометрические методы титрования ионов (кулонометрию и потенциометрию), получившие широкое распространение на Западе. Разработал стеклянный электрод. Доказал, что ионный обмен, происходящий в начале коагуляции коллоидов, состоит из двух фаз: первой — электрохимической адсорбции и второй — коллоидной адсорбции по правилу Шульце-Гарди. Исследовал зависимость констант диссоциации слабых кислот от нахождения их в коллоидном растворе. Адольф Иосифович посвятил несколько работ практическому приложению коллоидной химии к решению практических проблем: методу крепления грунтов, методу крашения, определению вязкости коллоидов.

Научные исследования в области теории фотографических процессов 
А. И. Рабинович построил адсорбционную теорию процесса фотографического проявления на основе работ по фотопроявлению и фотосенсибилизации. Изучил влияние фотоадсорбции на спектры поглощения и сенсибилизирующее действие красителей.

Педагогическая деятельность 
После защиты магистерской диссертации в 1920 г. Адольф Иосифович в течение трёх лет преподавал физическую химию в одесских вузах. С 1930 г. в Московском государственном университете в должности профессора читал авторский курс «Строение вещества». Организовал и возглавил специальность «фотохимия» в МГУ. Под руководством А. И. Рабиновича был защищён ряд дипломных работ выпускников Московского государственного университета по коллоидной химии.

Звания 
Член редакционных коллегий журналов: «Журнал физической химии», «Успехи химии», «Коллоидный журнал» и «Acta physicochimicia URSS».

Избран членом-корреспондентом АН СССР в 1933 г.

Примечания

Литература 
 Каргин В. А. А. И. Рабинович // Известия АН СССР. Отделение химических наук. — 1943. — № 2.
 
 Ю. И. Соловьев. Химики о себе. М.: «ВЛАДМО», УМИЦ «ГРАФ-ПРЕСС», 2001. 352 с.
 Химический факультет МГУ. Путь в три четверти века. Под ред. ак. В. В. Лунина. М.: ТЕРРА-Календер, 2005. 304 с.

Ссылки 
 Химический факультет МГУ
 Химический факультет МГУ. Кафедра коллоидной химии
 

Члены-корреспонденты АН СССР
Химики СССР
Химики России
Выпускники Одесской 2-й гимназии
Преподаватели химического факультета МГУ
Преподаватели Новороссийского университета
Сотрудники Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова